Bithoracochaeta este un gen de muște din familia Muscidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Bithoracochaeta